Василевка Первая (), село, 
Гусаровский сельский совет,
Барвенковский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6320482505. Население по переписи 2001 г. составляет 283 (125/158 м/ж) человека.

Географическое положение 
Село Василевка Первая находится в месте впадения реки Бычок в реку Сухой Торец.
На противоположном берегу реки Бычок находится село Василевка Вторая.
Село находится между железнодорожными станциями Гусаровка и Некременко.
Примыкает к селам
Гусаровка и
Новопавловка.

Происхождение названия 
В некоторях документах фигурирует название Васильевка Первая.

Экономика 
 Птице-товарная и молочно-товарная фермы, есть отстойники.
 Сельскохозяйственное ООО Васильевское.

Достопримечательности 
 Памятник воинам-освободителям

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Барвенковского района